Brudi ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Brudi (1938–2019), deutscher Maler, Grafiker und Hochschullehrer
 Walter Brudi (1907–1987), deutscher Maler und Buchgrafiker